Jacob Quensel kan syfta på:

* Jacob Quensel (1724–1802), svensk präst
 Jacob Quensel (1809–1890), svensk jurist